Kuttanacaiman es un género extinto de caimán representado por la especie tipo y única conocida Kuttanacaiman iquitosensis. Kuttanacaiman vivió en la Amazonia a mediados del Mioceno, hace aproximadamente 13 millones de años (edad Laventense).

Descripción
La especie fue nombrada en 2015 basándose en un cráneo casi completo y un segundo cráneo parcial procedentes de la Formación Pebas cerca de Iquitos, en Perú. K. iquitosensis se caracteriza por su hocico corto y redondeado y los dientes romos en la parte posterior de sus mandíbulas, que probablemente estaban adaptados a triturar bivalvos de agua dulce. Se estima su longitud corporal total entre 171.2 a 189.1 centímetros. El nombre del género proviene de la palabra quechua kuttana, que significa "máquina trituradora", mientras que el nombre de la especie es en honor de los pueblos nativos de Iquitos. Kuttanacaiman vivió en la Amazonia en una época antes de que se estableciera la propia cuenca amazónica; en su lugar se encontraba un gigantesco sistema hidrográfico conocido como el Sistema Pebas que cubría un área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados en una cuenca de drenaje al este de la cordillera de los Andes, la cual por entonces estaba experimentado un rápido levantamiento. Kuttanacaiman coexistió con otras seis especies de crocodilianos, incluyendo a otras dos especies de caimanes con dentaduras para triturar: Gnatusuchus pebasensis y Caiman wannlangstoni. Las conchas pertenecientes al género de bivalvo Pachydon forman gruesos lechos fósiles en la Formación Pebas y pueden haber sido la principal fuente de alimentos para Kuttanacaiman y los otros caimanes en ciénagas y pantanos.

Clasificación
Un análisis filogenético publicado en 2015 indica que Kuttanacaiman es uno de los miembros más basales del clado Caimaninae. Otros caimaninos basales como Gnatusuchus y Globidentosuchus también poseen dientes para triturar, lo que sugiere que este tipo de dentadura era un rasgo ancestral en el clado. Los caimaninos posteriores, incluyendo a muchas de las especies actuales en el género Caiman tienen dentaduras más generalistas, pero algunas especies como C. wannlangstoni y C. latirostris parecen haber re-evolucionado estas dentaduras especializadas. A continuación se presenta un cladograma mostrando este patrón evolutivo, resaltando las especies con dentadura para triturar en negrita:

Referencias 

Caimaninae
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Animales extintos descritos en 2015